La Supercoupe des Pays-Bas 1996 () est la septième édition de la Supercoupe des Pays-Bas, épreuve qui oppose le champion des Pays-Bas au vainqueur de la Coupe des Pays-Bas. Disputée le  à l'Amsterdam ArenA devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le PSV Eindhoven aux dépens de son rival, l'Ajax Amsterdam.

Feuille de match

Liens externes 
  Netherlands - List of Super Cup Finals sur www.rsssf.com

1996
Face-à-face de l'Ajax Amsterdam
Face-à-face du PSV Eindhoven
Football en 1996
Sport aux Pays-Bas en 1996
Sport en août 1996
Compétition de football à Amsterdam